Tonight steht für:

 Tonight, Musikstück von Leonard Bernstein (1957), siehe West Side Story #Musikalische Nummern
 Tonight, Lied von David Bowie und Iggy Pop (1977), siehe Lust for Life (Iggy-Pop-Album) #Titelliste
 Tonight (David-Bowie-Album), Studioalbum von David Bowie (1984)
 Tonight, Tonight, Tonight Lied von Genesis (1986), siehe Invisible Touch #Titelliste
 Tonight, Lied von New Kids on the Block (1990), siehe New Kids on the Block #Diskografie
 Tonight, Tonight, Lied der Smashing Pumpkins (1995)
 Tonight, Lied von Reamonn (2006), siehe Reamonn/Diskografie
 Tonight (Lied), Lied der Jonas Brothers (2009)
 Tonight (TobyMac-Album), Studioalbum von TobyMac (2010)

Siehe auch:
 Tonight Show, US-amerikanische Late-Night-Show (seit 1954)